Rezerwat przyrody Jezioro Czarne – rezerwat przyrody w woj. warmińsko-mazurskim
 Rezerwat przyrody Jezioro Czarne – rezerwat przyrody w woj. wielkopolskim
 Rezerwat przyrody Jezioro Czarne – rezerwat przyrody w woj. zachodniopomorskim